Циплаков (Циплакова) — російське прізвище. Відомі носії:
 Циплаков Віктор Васильович — радянський хокеїст, лівий нападник. Заслужений майстер спорту (1969).
 Циплаков Віктор Григорович — радянський художник, педагог, професор. Член-кореспондент АХ СРСР (1967). Народний художник РРФСР (1975). 
 Циплаков Володимир Вікторович — білоруський хокеїст, лівий нападник. Заслужений майстер спорту Республіки Білорусь (2002). 
 Циплаков Руслан Петрович — український автогонщик та підприємець. 

 Циплакова Олена Октябрівна — радянська та російська актриса театру і кіно, кінорежисер. Народна артистка Росії (2015).
російські прізвища